Supernature peut désigner :
 Supernature, un album de Goldfrapp sorti en 2005 ;
 Supernature, titre d'un single et d'un album sortis en 1977 et composés par le musicien français Marc Cerrone.